Nias (wyspa)
 Nias (lud)
 język nias